Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Delray Beach International Tennis Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britský pár Colin Fleming a Ross Hutchins, který nestartoval společně. Flemingovým spoluhráčem se stal australský tenista John Peers, s nímž v úvodním kole podlehl dvojicí James Blake a Jack Sock. Hutchins se turnaje nezúčastnil pro nemoc.

Titul získal nenasazený pár James Blake a Jack Sock, startující na divokou kartu, který ve finále přehrál bělorusko-rumunské turnajové dvojky Maxe Mirného s Horiou Tecăuem ve dvou setech 6–4 a 6–4.

Nasazení párů 
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (finále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Colin Fleming /  John Peers (1. kolo)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (semifinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= M Mirnyj   H Tecău
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Sá   I Zelenay
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Jelgin   D Istomin
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= X Malisse   F Moser
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= J Brunström   R Klaasen
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Bednarek   M Matosevic
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=[5]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=PR
| RD1-team08= J Levinský   Lu Jan-sun
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=Alt
| RD1-team09= R Berankis   J Donskoj
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Falla   G Soeda
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= J Blake   J Sock
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= C Fleming   J Peers
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[7]

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Begemann   M Emmrich
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= M Ebden   M Russell
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3=[8]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= D Brown  C Kas
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= I Dodig   M Melo
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=[5]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= M Mirnyj   H Tecău
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= X Malisse   F Moser
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Delray Beach Open
ATP World Tour 2013